«Маргари́та» () — драматический фильм 2015 года режиссёра Ксавье Джанноли. Мировая премьера картины состоялась 4 сентября 2015 на 72-м Венецианском кинофестивале, где он принимал участие в основной конкурсной программе. Фильм получил 11 номинаций в 10 категориях на получение кинопремии «Сезар» 2016 года, в четырёх из которых получил награды.

Сюжет 
Действие фильма происходит после Первой мировой войны, в 1920 году. Аристократка Маргарита Дюмон любит петь и часто собирает всех гостей в своём доме, где все слушают её пение. Маргарита поет искренне, но очень фальшиво. Сама певица ничего не знает о том, что её пение ужасно. Муж, родственники и друзья поддерживают Маргариту, и она продолжает жить в иллюзии. Маргарита решила спеть в опере и для этого решила нанять Атоса Пеццини в качестве репетитора. Дворецкий Дюмонов, Мадельбос, зашантажировал Пеццини, чтобы он учил Маргариту, несмотря на то, что она не умеет петь. Во время оперы Маргарите неожиданно стало плохо, и её увезли в больницу. Мадельбос с врачом решили дать послушать Маргарите, как она сама поет. Муж Маргариты, Жорж, узнав, что Маргарите хотят дать послушать её пение, сразу мчится в больницу, чтобы всё это остановить. Жорж не успел, а Маргарита, послушав, как она сама поёт, упала в обморок.

В ролях 
 Катрин Фро — Маргарита Дюмон
 Андре Маркон — Жорж Дюмон
 Мишель Фо — Атос Пеццини / Диво
 Дени Мпунга — Мадельбо
 Криста Тере — Азель
 Сильвен Дьюэд — Люсьен Бомон

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт 
   (состояние на 21.06.2016)
   (состояние на 21.06.2016)
 Marguerite на сайте AlloCiné  (состояние на 21.06.2016)

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Чехии
Фильмы-драмы Бельгии
Фильмы на французском языке
Фильмы о Париже
Фильмы Ксавье Джанноли
Фильмы Бельгии 2015 года
Фильмы Франции 2015 года
Фильмы Чехии 2015 года